Android – sistema operativo per dispositivi mobili
 Android - Molto più che umano – film del 1982 diretto da Aaron Lipstadt
 The Android – romanzo di K. A. Applegate del 1997
 Android – singolo dei TVXQ del 2012
 Android – gioco da tavolo